Zamach stanu w Nigrze (2010)
 Zamach stanu w Nigrze (1999)
 Zamach stanu w Nigrze (1996)
 Zamach stanu w Nigrze (1974)